Első nápolyi hadjárat, I. (Nagy) Lajos magyar királynak az 1347. március 7-étől 1348. májusáig tartó első büntető hadjárata az öccse, András herceg vélt vagy valós gyilkosai, és főként Lajos sógornője, I. Johanna nápolyi királynő ellen.
Második nápolyi hadjárat, I. (Nagy) Lajos magyar királynak az 1350. április 18-ától 1350. decemberéig tartó második büntető hadjárata az öccse, András herceg vélt vagy valós gyilkosai, és főként Lajos sógornője, I. Johanna nápolyi királynő ellen.